Футболи́ст го́да в Арме́нии — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту года в армянском футболе. Победитель определяется по результатам голосования среди членов испокома ФФА, президентов клубов Премьер-лиги, главных тренеров и капитанов команд Премьер-лиги, арбитров и инспекторов, обслуживающих матчи Премьер-лиги, а также представителей СМИ.

История 
Первая награда была вручена по итогам первого чемпионата Армении, прошедшем в 1992 году. Первым обладателем награды стал защитник клуба АОСС Саркис Овсепян. Рекордсменом по количеству наград является Генрих Мхитарян. Он десять раз признавался лучшим футболистом страны. Трижды побеждал Саркис Овсепян. Дважды обладателями трофея являются: Артур Петросян, выигравший оба титула выступая за «Ширак», и Армен Шахгельдян, который в 1993 году получил звание находясь в «Арарате» и в 2007 играя уже в составе «Мики». Самым молодым игроком, получившим титул является Эдгар Манучарян (16 лет, 2004 год), а самым возрастным игроком — Саркис Овсепян (36 лет, 2008 год).

Список победителей

Победители по клубам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт федерации футбола Армении 

Футбольные награды
Футбол в Армении